Маргари́та Петро́вна Наза́рова (, Детское Село, Троцкий уезд, Ленинградская губерния, СССР — , Нижний Новгород, Россия) — советская артистка цирка, дрессировщица тигров, актриса; народная артистка РСФСР (1969).

Биография 
Родилась 26 ноября 1926 года. Детские годы прошли в городе Детское Село (сейчас город Пушкин).

Перед войной, в начале 1940-х годов Назаровы переехали в Даугавпилс.

Во время Великой Отечественной войны Маргарита была отправлена на принудительные работы в Германию.

Сначала девушка служила прислугой в богатом доме в Гамбурге, а затем выступала в местном кабаре в качестве танцовщицы.

Из Германии вернулась в Советский Союз. В Риге начала выступать в команде «Цирк на сцене». С 1946 года стала участвовать в эстрадных номерах. Спустя некоторое время пробовала себя в образе цирковой мотогонщицы, но позже, передумала развиваться в этом направлении.

В кино в основном снималась в качестве дублёра. Так на съёмках фильма «Случай в тайге» (1953) познакомилась с Константином Константиновским, позже, в конце 1950-х годов пара поженилась. На съёмках же фильма «Опасные тропы» (1954) состоялось самое первое знакомство Маргариты с бенгальским тигром Пуршем и с этого момента их дружба завязалась на долгие годы. Позже, тигр Пурш стал любимчиком артистки.

В 1954 году стала выступать в качестве помощницы дрессировщиков хищных животных Бориса Эдера и Константина Константиновского, потом уже с самостоятельными номерами.

В 1957 году Назарова и Константиновский участвовали в культурной программе VI международного фестиваля молодёжи и студентов в Москве. Выступив с программой «Водная феерия», получили Золотую медаль фестиваля.

Затем в 1961 году снялась в фильме «Полосатый рейс», исполнив главную роль буфетчицы Марианны.

В 1968 году вместе с мужем организовали новый аттракцион со смешанной группой животных.

После смерти супруга в 1970 году серьёзно заболела, но всё же смогла вернуться на арену цирка. Работала с режиссёром Михаилом Багдасаровым, но после завершения контракта, сотрудничество было прекращено.

В 1983 году завершила карьеру.

Семья 
Муж — Константин Константиновский (30 июня 1920—17 июня 1970), цирковой артист, дрессировщик.

Сын — Алексей Константиновский (род. 1960), дрессировщик.

Внучка — Маргарита Назарова, выступает в цирке с кошками.

Последние годы 
В последние годы жила в Нижнем Новгороде. Пенсия артистки, несмотря на звания и заслуги, составляла 300 рублей. После выхода репортажа о бедственном положении Назаровой, президент России Борис Ельцин установил ей дополнительное ежемесячное материальное обеспечение, от которого артистка отказалась.

Скончалась 25 октября 2005 года на 79-м году жизни в своей квартире в Нижнем Новгороде, в бедности и одиночестве. Похоронена за счёт мэрии Нижнего Новгорода на Федяковском кладбище (Кстовский район Нижегородской области, близ села Федяково).

Фильмография 
  — Случай в тайге — участие в массовке
  — Опасные тропы — дублёр Лидии Юдиной
 1954 — Укротительница тигров — дрессировщица (дублёр Людмилы Касаткиной в сценах с тиграми)
  — Полосатый рейс — Марианна
  — Стюардесса
 Тигроловы

Награды 
 Заслуженная артистка РСФСР (15 октября 1958)
 орден «Знак Почёта» (27 октября 1967)
 Народная артистка РСФСР (1969)
 Почётная грамота Президиума Верховного Совета РСФСР (1980)

Память 
Судьбе дрессировщицы посвящён российский телесериал «Маргарита Назарова» (реж. К. Максимов), вышедший в 2016 году на «Первом канале» (роль исполняет актриса Ольга Погодина).

В ноябре 2016 года в Нижнем Новгороде на стене дома № 26 Совнаркомовской улицы, Маргарите Назаровой была установлена и открыта мемориальная доска.

В декабре 2017 года именем Маргариты Назаровой назван цирк в Нижнем Новгороде.

 «Роман со зверем» («Первый канал», 2006)
 «Маргарита Назарова. „Королева тигров“» («Россия», 2006)
 «„Раскрывая тайны. Звёзды“: Маргарита Назарова» («Москва 24», 2015)
 «Маргарита Назарова. „Женщина в клетке“» («Первый канал», 2016)
 «Маргарита Назарова. „Последний день“» («Звезда», 2019)
 «„Раскрывая тайны звёзд“: к юбилею Маргариты Назаровой» («Москва 24», 2021)
 «Маргарита Назарова и Иван Дмитриев. „Укрощение строптивых“» («ТВ Центр», 2021)

Примечания

Литература

Ссылки 

 
 

Похороненные на Федяковском кладбище